Григор Ванеци:

 Григор Ванеци — армянский церковный деятель XVI века.
 Григор Ванеци — армянский поэт XVI—XVII веков.
 Григор Ванеци — армянский летописец XVII века.